Abrunhosa (Alcobaça)
 Abrunhosa (Sátão)
 Abrunhosa-a-Velha
 Apeadeiro de Abrunhosa
 Pedro Abrunhosa

Desambiguações de topônimos